Nakfa – waluta Erytrei
 Nakfa – miasto w Erytrei